Henri Kavilo (ur. 5 lipca 1999 w Siilinjärvi) – fiński skoczek narciarski. Medalista mistrzostw Finlandii.

Przebieg kariery 
W marcu 2012 zajął 4. miejsce w zawodach FIS Youth Cup w Lahti. W sierpniu 2016 w Kuopio zadebiutował w FIS Cupie, plasując się w szóstej i piątej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w październiku 2016 w Râșnovie, gdzie był 13. i 19. W marcu 2017 w Renie zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 45. lokatę. W styczniu 2019 znalazł się w składzie reprezentacji Finlandii na odbywające się w Lahti mistrzostwa świata juniorów, ale nie wystąpił w żadnym z konkursów tej imprezy (startował jednak w seriach treningowych). W grudniu 2020 w Ruce zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 24. pozycji. 25 lutego 2022 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata. W rozgrywanych bez kwalifikacji zawodach w Lahti zajął 65. miejsce.

Kavilo wielokrotnie stawał na podium mistrzostw Finlandii – indywidualnie triumfował na skoczni normalnej w 2019, zdobył srebrny krążek na skoczni średniej w 2018, w 2020 był drugi zarówno na obiekcie średnim, jak i normalnym, w 2021 zdobył brązowy medal na skoczni średniej, a w 2022 powtórzył ten wynik. Zdobywał również medale w rywalizacji drużynowej – w 2018, 2019 i 2021 w letnim czempionacie sięgnął po tytuł mistrzowski, a w 2016 i 2020 był trzeci z klubem Puijon Hiihtoseura.

W sezonie 2019/2020 zajął 2. pozycję w klasyfikacji generalnej cyklu Veikkaus Cup, stając na podium wszystkich 3 konkursów, w których brał udział. Wynik ten powtórzył w sezonie 2021/2022, gdy także był 2. w klasyfikacji generalnej tego cyklu (przemianowanego na Modeo Cup) – na podium poszczególnych konkursów stanął wówczas jednak tylko raz.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 22 stycznia 2023

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 12 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Siilinjärvi
Urodzeni w 1999